La Supercoupe des Pays-Bas 1998 () est la neuvième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  à l'Amsterdam ArenA devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le PSV Eindhoven aux dépens de son rival, l'Ajax Amsterdam.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com

1998
Face-à-face du PSV Eindhoven
Face-à-face de l'Ajax Amsterdam
Football en 1998
Sport aux Pays-Bas en 1998
Sport en août 1998
Compétition de football à Amsterdam